Francuska:
 Oise (departman)
 Oise (rijeka), pritoka rijeke Seine